Hory oder Hóry ist der Name mehrerer Orte:

 in Tschechien
Hory, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
Hory, Ortsteil von Oloví, Okres Sokolov
Hory, Ortsteil von Horní Planá, Okres Český Krumlov
Hory, Ortsteil von Votice, Okres Benešov
Hory, Ortsteil von Předín, Okres Třebíč
Hory, Ortslage von Mirošov u Rokycan, Okres Rokycany
Hory, Ortslage von Dolní Životice, Okres Opava

 in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Hory (Ukraine)

 in Deutschland:
 sorbischer Ortsname von Bergen in der Gemeinde Elsterheide, siehe Bergen (Elsterheide)

Hory ist der Familienname folgender Personen:

 András Hóry (1883–1971), ungarischer Diplomat
 Elmyr de Hory (1906–1976), ungarischer Maler und Kunstfälscher
 Jean-François Hory (1949–2017), französischer Politiker